Nico Verhoeven (dichter) (1925-1974), Nederlands dichter
 Nico Verhoeven (wielrenner) (1961), Nederlands wielrenner en ploegleider